Toyoda er flertydig:

Personer med efternavnet Toyoda 
 Akio Toyoda (født 1956), Præsident for Toyota Motor Corporation
 Eiji Toyoda (1913-2013)
 Fumio Toyoda (1947-2001)
 Kiichiro Toyoda (1894–1952), grundlægger af Toyota Motors
 Noriyo Toyoda
 Sakichi Toyoda (1867–1930), grundlægger af Toyota Industries Corporation Co., Ltd.
 Shoichiro Toyoda (født 1925)
 Soemu Toyoda (1885–1957)
 Teijirō Toyoda
 Toshiaki Toyoda (født 1969)
 Toyoda Toru
 Yohei Toyoda (født 1985)

By 
 Toyoda (Shizuoka), en by i Iwata-distriktet i Shizuoka i Japan

Virksomhed 
 Toyoda Machine Works

Se også 
 Toyota (flertydig)